Erden steht für:

 Erden (Mosel), Ortsgemeinde Erden im Landkreis Bernkastel-Wittlich in Rheinland-Pfalz
 Erden (Name), türkischer Personenname
 Erden (veraltet), Oxide unbekannter Zusammensetzung neu entdeckter Metalle, siehe Metalle der Seltenen Erden
 Erdung, Herstellung einer elektrisch leitfähigen Verbindung mit dem elektrischen Potential des Erdbodens

 Siehe auch